Tronc (geometria), part d'un sòlid, normalment un con o piràmide que s'obté en tallar-lo amb dos plans paral·lels
 Tronc (botànica), tija lignificada i de grans dimensions dels arbres o arbusts 
Tronc (castell), part visible d'un castell 
 Zoologia: 
 Tronc (anatomia), part central del cos dels vertebrats
 Tronc de l'encèfal, encefàlic o cerebral, part del sistema nerviós central
 Altres:
Tronc de llegües, manera de representar l'escala gràfica d'un plànol o mapa 
Tronc de Nadal, element de la mitologia catalana i una tradició molt arrelada a Catalunya